Джеймс Стиллман Рокфеллер (; ) — американский банкир, предприниматель, член влиятельной семьи Рокфеллеров. В 1952—1967 годах президент и председатель Национального городского банка Нью-Йорка, впоследствии ставшего основой одного из крупнейших мировых финансовых конгломератов Citigroup.

Общественный деятель, филантроп, член совета попечителей Американского музея естественной истории и Мемориального онкологического центра имени Слоуна — Кеттеринга.

Чемпион летних Олимпийских игр в Париже по академической гребле.

Биография 
Джеймс Рокфеллер родился 8 июня 1902 года в Манхэттене, Нью-Йорк. Сын крупного промышленника Уильяма Гудселла Рокфеллера и Элси Стиллман, дочери Джеймса Стиллмана. Внук Уильяма Эвери Рокфеллера и внучатый племянник Джона Дэвисона Рокфеллера — братьев-основателей крупнейшей в стране нефтяной компании Standard Oil.

Окончил Школу Тафта в Уотертауне. Во время учёбы в Йельском университете в Нью-Хейвене серьёзно занимался академической греблей, состоял в местной гребной команде «Йель Булдогс», неоднократно принимал участие в различных студенческих регатах. Являлся членом университетского тайного общества «Свиток и ключ», а также «Фи Бета Каппа» и «Дельта Каппа Эпсилон».

Будучи капитаном йельской восьмёрки, в 1924 году Рокфеллер вошёл в основной состав американской национальной сборной по академической гребле и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Париже. Со своим экипажем он благополучно преодолел полуфинальную стадию и в решающем финальном заезде обошёл всех своих соперников, в том числе более чем на 15 секунд опередил ближайших преследователей из Канады — тем самым завоевал золотую олимпийскую медаль (в этой же команде выступал будущий знаменитый педиатр Бенджамин Спок). В связи с этим достижением был помещён на обложку журнала Time от 7 июля 1924 года.

Окончив университет в 1924 году, сразу же приступил к построению карьеры в бизнесе — в течение шести лет проработал на Уолл-стрит в инвестиционном банке Brown Bros. & Co. В 1930 году перешёл в Национальный городской банк Нью-Йорка, который на тот момент уже считался одним из крупнейших банков США, а впоследствии вошёл в структуру Citibank, крупнейшего банка мира. 

В ходе Второй мировой войны служил в Военно-воздушных силах США, был членом воздушно-десантного командования, имел звание подполковника.

В период 1952—1959 годов Рокфеллер занимал должность президента Национального городского банка Нью-Йорка, тогда как в 1959—1967 годах находился здесь на посту председателя.

Помимо работы в банковской сфере в разное время также входил в советы директоров таких крупных компаний как Pan American World Airways, National Cash Register, Monsanto, American Smelting and Refining, Northern Pacific Railway, Kimberly-Clark, участвовал в работе семейных концернов Cranston Print Works и Indian Spring Land Company.

На пенсии проживал в своём особняке в Гринвиче, штат Коннектикут. Его четырёхэтажный особняк площадью 1800 м², выполненный из кирпича в стиле георгианской архитектуры, имел 11 спален, 16 отделанных мрамором ванных комнат, 12 каминов, лифт, бассейн под открытым небом и пейзажный парк. Позже при продаже стоимость этого особняка оценивалась в 13,4 млн (2004) и 23,9 млн (2009) долларов США.

Рокфеллер активно занимался общественной и благотворительной деятельностью, в частности входил в совет попечителей Американского музея естественной истории и Мемориального онкологического центра имени Слоуна — Кеттеринга.

Был женат на Ненси Карнеги, внучатой племяннице крупного сталепромышленника Эндрю Карнеги. Имел двоих сыновей и двоих дочерей.

Умер от инсульта 10 августа 2004 года в Гринвиче в возрасте 102 лет. На момент смерти у него было 14 внуков, 37 правнуков и одна праправнучка.

Долгое время Джеймс Рокфеллер считался главным долгожителем среди олимпийских чемпионов, лишь в 2016 году по продолжительности жизни его опередил венгерский ватерполист Шандор Тарич.

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр, доживших до 100 лет

Примечания

Ссылки 
 
 Джеймс Рокфеллер  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Банкиры США
Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1924 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Выпускники Школы Тафта
Выпускники Йельского университета
Меценаты США
Джеймс
Столетние долгожители США
Участники Второй мировой войны
Подполковники (США)